Rzy – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie płońskim, w gminie Sochocin
 Rzy – osada leśna w województwie mazowieckim, w powiecie płońskim, w gminie Sochocin